Селада () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Селада, Эктор (род. 1957) — аргентинский футболист, вратарь.
 Селада-дель-Камино — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.